Ciesielski ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Ciesielski (1945–2010), deutscher Verleger
 Bogislaw von Ciesielski (1801–1872), preußischer General der Infanterie
 Krzysztof Ciesielski (* 1974), polnischer Straßenradrennfahrer
 Roman Ciesielski (1924–2004), polnischer Bauingenieur
 Zbigniew Ciesielski (1934–2020), polnischer Mathematiker